Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; een onderzoeksinstelling vergelijkbaar met het Nederlandse Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.
Docklands Light Railway; een openbaarvervoernetwerk in het oosten van Londen.